Modtager kan henvise til flere artikler:
Modtager (kommunikationsteori)
Modtager (transport)
Radiomodtager
Fjernsynsmodtager